В таблице приведён хронологический перечень правителей Крымского ханства.

† Правления Джанибека Герая в 1624 году и Максуда Герая в 1771—1772 годах не учитываются. Хотя эти ханы были формально утверждены османскими султанами, они не смогли занять трон, и в указанные годы Крымским ханством реально правили Мехмед III Герай и Сахиб II Герай соответственно.

Упоминаемые в некоторых работах ханы Шахбаз Герай (1787—1789) и Бахт Герай (1789—1792) не включены в список, поскольку они реально не управляли Крымом, который был присоединён к Российской империи в 1783 году. Под властью этих двух правителей находился лишь Буджак, считавшийся частью Крымского государства.

Генеалогическое древо 
Ниже приведено генеалогическое древо правителей Крымского ханства
с указанием дат правлений

См. также 
 Гиреи
 Избрание хана в Крымском ханстве в статье — Хан (титул).

Ссылки 
 Хронология правлений крымских ханов

Крым
Списки:Крым